Chatsworth (Califòrnia), barri de Los Angeles
 Chatsworth (Geòrgia), localitat estatunidenca
 Chatsworth (Illinois), localitat estatunidenca
 Chatsworth (Iowa), localitat estatunidenca
 Chatsworth House, casa de camp al nord-est de Bakewell, al comtat de Derbyshire (Anglaterra)